Pinot blanc, casta de uva branca
 Pinot gris, casta de uva rosada
 Pinot lièbault, casta de uva tinta
 Pinot meunier, casta de uva tinta
 Pinot noir, casta de uva tinta
 Pinot noir précoce, casta de uva tinta

Ver também:

 Pinotage, casta de uva tinta, cruzamento da pinot noir e cinsault